Португал — многозначный термин.

Фамилия 
 Португал, Элиэйзер-Зисе (Скулянский Ребе) (1898—1932) — хасидский цадик, основатель скулянской династии.
 Португал, Исрул-Аврум (1923—2019) — хасидский цадик, ребе скулянской династии.
 Португал, Маркуш (1762—1830) — португальский и бразильский композитор и органист.

Топоним 
 Португал — залив у побережья Шри-Ланки, рядом с национальным парком Уилпатту, отделенный рифами от Манарского залива.
  — община в нидерландской общине Албрандсвард.